Search and Destroy — песня прото-панк-группы The Stooges, ставшая их первым синглом после выхода «Down on the Street» в 1970-м и единственным с альбома Raw Power. Песня вышла в 1973 году. Это наиболее известная песня с альбома и одна из самых популярных песен Stooges; она вошла на сборник лучших вещей Игги Попа A Million in Prizes: The Anthology. В 1997 году, как и остальные песни с альбома Raw Power, «Search and Destroy» была ремикширована и переиздана Игги Попом и Брюсом Дикинсоном; результатом стала более откровенная и агрессивная версия композиции, чем оригинальный микс Дэвида Боуи.

Обзор 
Песня названа в честь американской военной стратегии времён войны во Вьетнаме, «найти и уничтожить». По словам Игги Попа, идея песни пришла ему из заголовка статьи в журнале Time, посвящённом Вьетнамской войне. В тексте содержится целый ряд отсылок на события этой войны: «heart full of napalm» (), «love in the middle of a firefight» (). Темой песни является человек, которому нечего терять — как поётся в припеве, «world’s forgotten boy / The one who searches only to destroy» (). Яркий рифф, придуманный под влиянием The Rolling Stones, агрессивная ритм-секция, а также общее настроение — нигилистичное, саморазрушительное, отчаянное — и содержание слов песни позволяют считать её одним из наиболее близких к панк-року сочинений группы. Фраза «street walking cheetah» () является отсылкой на пятнистый жилет из шкуры гепарда и с изображением гепарда на спине, в которой Игги любил ходить по Лондону. А «heart full of napalm» пришла ему в голову в качестве интерпретации песни The Yardbirds «Heart Full of Soul».

Песня дала название влиятельному панк-журналу 1970-х, выходившему в Сан-Франциско. У лидера хардкор-группы Black Flag Генри Роллинза есть татуировка в виде картинки с подписью «Search and Destroy». Первые строчки текста были использованы в качестве цитаты для буклета дебютного альбома шведской панк-группы Backyard Babies Diesel and Power. Скейтбордердская команда «Skate and destroy» получила своё название от этой песни. «Search and Destroy» звучит в играх True Crime: New York City, Tony Hawk's American Sk8land, Tony Hawk's American Wasteland и Guitar Hero II. Также песня использована в фильме Уэса Андерсона «Водная жизнь Стива Зиссу» и в промокампании фирмы Nike, привязанной к олимпиаде 1996 года.

«Search and Destroy» была перепета множество раз, в том числе группами Cursed, EMF, Sex Pistols (а также Сидом Вишезом сольно), The Flowers of Romance, Samiam, Rocket From The Tombs, Everclear. Немного ускоренная версия песни в исполнении The Dictators вошла на их альбом 1977 года Manifest Destiny и часто исполняли её на концертах. Версия The Dead Boys была выпущена отдельным синглом в 1977 году. Во время сессий для альбома Blood Sugar Sex Magik песню записали Red Hot Chili Peppers; она вошла би-сайдом на их синглах «Give It Away» и «By the Way», компиляцию The Beavis and Butt-head Experience, а позже — на трибьют Игги Попу We Will Fall: The Iggy Pop Tribute. Кавер «Search and Destroy» в исполнении Def Leppard вошёл на EP с бонус-треками в альбому 2006 г. Yeah!. Emanuel записали кавер-версию для саундтрека к игре Tony Hawk's American Wasteland. В 2011 году Skunk Anansie записали кавер-версию, которая вошла в саундтрек к фильму Sucker Punch.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню на 468 место в списке «500 величайших песен всех времён».

Список композиций

Промосингл 
 Search and Destroy (моноверсия)
 Search and Destroy (стереоверсия)

В США 
 Search and Destroy
 Shake Appeal

В Японии 
 Search and Destroy
 Raw Power

Переиздание 2005 года 
 Search and Destroy
 Penetration

Примечания 

Песни The Stooges
Синглы 1973 года
Синглы 1977 года
Синглы 2005 года
Песни по алфавиту
Песни 1973 года
Песни, написанные Игги Попом
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone